Не следует путать с термином Атеней (Атенеум).
Афине́й, Атене́й ( — «Афинянин») — мужское имя древнегреческого происхождения.

 Афиней — древнегреческий ритор (II—III века н. э.), автор сочинения в 15 книгах «Пир мудрецов» (Deipnosophistae).
 Афиней Механик — автор сочинения по «О военных машинах», живший во 2-й половине I в. до н. э.
 Афиней из Кизика — древнегреческий математик и геометр 1-й половины IV в. до н. э., участник Платоновской академии.
 Афиней — сын пергамского царя Аттала I, живший во III—II веках до н. э.
 Афиней — христианский мученик.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки